Евтович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Евтович, Марко (род. 1993) — сербский футболист, полузащитник.
 Евтович, Милан (род. 1993) — сербский футболист, полузащитник.